Il nome Giacomo III viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

 Re:
Giacomo III di Scozia
Giacomo III di Cipro
 Altri:
Giacomo III, vescovo di Mantova dal 1304 al 1307
Giacomo Francesco Edoardo Stuart, pretendente al trono d'Inghilterra e di Scozia, chiamato dai suoi sostenitori Giacomo III d'Inghilterra e VIII di Scozia